Lotgenoten (film), een Nederlandse film uit 2013
 Lotgenoten (serie), een Belgische televisieserie gebaseerd op echte gebeurtenissen